Larat est :
 Un patronyme français :
 Bruno Larat (1916-1944), résistant français, également connu comme Pierre Parisot ;
 Marion Larat (1987- ), lanceuse d'alerte française;

 Une île frontalière d'Indonésie, Larat;